Redux steht für:
 Schnittversion eines Films mit zuvor nicht verwendetem Filmmaterial, siehe Director’s Cut
 Markenname für den Appetitzügler Dexfenfluramin, siehe Fenfluramin
 Redux (JavaScript-Bibliothek), zur Zustandsverwaltung von Web-Applikationen
 Redux, Kompilationsalbum (2005) von Adam Ant
 Redux, EP (2010) von Amebix
 Redux: The first 10 years, Album (2019) von Silverstein